Громовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Громовка — прежнее, до 1992 года, название аула Конырбиик Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Громовка — деревня в Оленинском районе Тверской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Громовка — посёлок в Сакском районе.
 Громовка — село в Городском округе Судак/Судакском городском совете.

Украина 
 Громовка — село в Приазовском районе Запорожской области.
 Громовка — село в Новотроицком районе Херсонской области.
 Громовка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Громов
 Громова
 Громово